Korpholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpholmarna, Raseborg, Nyland, 
 Korpholmarna, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Korpholm
Korpholmen
Korpaholmarna
Korsholmarna

Robotskapade Finlandförgreningar